Страшкевич — українське, польське та білоруське прізвище, походить від слова «страх».

Відомі носії 
 Страшкевич Володимир Михайлович (1875–1962) — український письменник та громадський діяч.
 Страшкевич Вадим В'ячеславович (нар. 1994) — український футболіст.

Примітки 

Українські прізвища